Arianna Ferrati – calciatrice italiana
 Camillo Ferrati – matematico e politico italiano
 Massimiliano Ferrati – pianista italiano
 Sarah Ferrati – attrice teatrale italiana